Alonso de la Cueva-Benavides y Mendoza-Carrillo (1572-1655) : cardinal espagnol ;
 Beltrán de la Cueva (1435-1492) : noble, politicien et militaire castillan ;
 Christian Cueva (1991- ) : footballeur péruvien ;
 Francisco Fernández de la Cueva (1619-1676) : vice-roi de la Nouvelle-Espagne du  au  ;
 Francisco Fernández de la Cueva y de la Cueva (1666-1724) : vice-roi de la Nouvelle-Espagne du  au  ;
 Idoia Mendia Cueva (1956-), une femme politique espagnole ;
 Isidoro de la Cueva y Benavides (1667-1723) : général et homme politique espagnol ;
 Jesús Suárez Cueva (1955- ) : coureur cycliste espagnol ;
 Juan de la Cueva (1543-1612) : poète et dramaturge espagnol ;
 Miguel Ángel de la Cueva : acteur mexicain.

Voir aussi 

 Cuevas
Patronyme hispanique